Примера Дивисьон 1941 () — 11-й профессиональный чемпионат Аргентины по футболу с момента его основания.

Участники

Турнирная таблица

Результаты матчей 

Источник: www.wildstat.ru

Бомбардиры

Ссылки 
 Чемпионат Аргентины 1941 на rsssf.com

1941
Аргентина
Спорт в Аргентине в 1941 году